«Да́чный до́мик для одно́й семьи́» () — второй кинофильм режиссёра Юлия Гусмана, снятый в 1978 году на студии Азербайджанфильм (СССР) по пьесе «Дом на песке» Рустама Ибрагимбекова.

Сюжет 
Пожилые родители (Шарифова, Алескеров) хотят построить дачный домик на берегу моря, где могли бы собираться семьи их взрослых детей. Дочь и сыновья это решение не принимают. Они не могут выбрать время не только помочь старшим, но и просто навестить их. Только старший сын (Кваша) постепенно понимает, что главное желание матери — крепче сплотить большую семью.

В ролях 
 Фирангиз Шарифова — мать
 Сулейман Алескеров — отец
 Игорь Кваша — Эльдар, старший сын
 Лариса Халафова — Валида Расим Балаев — Алик Сергей Юрский — директор Рафик Алиев — лаборант

Ссылки 
 
 
 

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Юлия Гусмана
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Экранизации произведений Рустама Ибрагимбекова